Александер Діні (1895—1977) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор люфтваффе.
 Ламберто Діні (* 1931) — італійський економіст і політик, голова Ради Міністрів Італії в 1995—1996.
 П'єтро Умберто Діні (* 1960) — італійський лінгвіст і перекладач.
 Трой Діні (* 1988) — англійський футболіст, нападник клубу «Вотфорд».
 Уліс Діні (1845—1918) — італійський математик. Основні праці в області теорії рядів, теорії функцій дійсних змінних і диференціальної геометрії.
 Ахмед Діні Ахмед (1932—2004) — джибутійський політик, глава уряду країни з липня 1977 до лютого 1978 року.
 Луїс Родолфо Діні Гайото (* 1986) — бразильський футболіст, захисник клубу «Бешикташ».

 Діні Боржес (* 1995) — кабовердійський футболіст, захисник клубу «Марітіму».

 Поверхня Діні — поверхня з постійною від'ємною кривиною, яку можливо утворити скручуванням псевдосфери.
 Теорема Діні — твердження в математичному аналізі.